Кубок Беларуси по футболу 2014/2015 — 24-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Все этапы турнира  вплоть до 1/8 финала состоят из одного матча. Начиная с 1/4 проводятся 2 встречи. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Победитель этого розыгрыша Кубка получает право сыграть с Чемпионом Беларуси сезона 2015 года в Суперкубке Беларуси 2016 года, а также получит право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16.

Предварительный раунд 
В единственном матче предварительного раунда 22 мая 2014 года сыграли два клуба Второй лиги (Д3).

1/64 финала 
На этой стадии приняли участие:
 Победитель предварительного раунда;
 4 победителя региональных Кубков (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 19 клубов Второй Лиги (Д3).

Игры состоялись 25 - 27 мая 2014 года.

1/32 финала 
Матчи состоялись 10 - 11 июня 2014 года.

На этой стадии в борьбу за трофей вступили 11 клубов Первой Лиги (Д2), а также ФК "Жлобин" (Д3).

1/16 финала 
Жеребьёвка прошла 17 июня. К победителям 1/32 финала присоединились оставшиеся 4 клуба Первой лиги (Д2) и 8 команд Высшей лиги (Д1).

Представители Беларуси в еврокубках — БАТЭ (Борисов), Шахтёр (Солигорск), Динамо (Минск) и Неман (Гродно) — начнут турнирный путь с 1/8 финала.

Матчи прошли 25, 26 и 27 июля.

1/8 финала 
28 июля состоялась жеребьёвка 1/8 финала. В соответствии с регламентом пары этой стадии были определены путём слепого жребия без предварительного распределения команд по корзинам.

Матчи прошли 23 и 24 августа 2014 года.

Шахтёр - Городея - 24 сентября.
БАТЭ — Слуцк - 11 октября. 
Днепр — Динамо (Минск) - 13 октября.

1/4 финала 
16 октября прошла жеребьёвка 1/4 финала. В соответствии с регламентом пары были определены путём  жребия без предварительного рассеивания команд. Победители на этой стадии будут определяться по итогам двух матчей.

Первые матчи 
21-22 марта 2015 года

Ответные матчи 
4 апреля 2015 года

1/2 финала 
6 апреля состоялась жеребьёвка 1/2 финала. Пары были определены путём слепого жребия. Победители на этой стадии будут определяться по итогам двух матчей. Матчи розыгрыша состоятся 15 и 29 апреля.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Впервые в истории финальный матч Кубка Беларуси состоялся 24 мая 2015 года в Гомеле на стадионе «Центральный».

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 24-й Кубок Беларуси (2014/2015)

Белоруссия
2014/2015